Archipiélago TV puede referirse a:

Archipiélago Televisión de Tenerife, Islas Canarias, España.
Archipiélago Televisión de Lanzarote, Islas Canarias, España.